Milledgeville est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 Milledgeville (Géorgie)
 Milledgeville (Illinois)
 
 Milledgeville (Ohio)
 Milledgeville (Tennessee)